Las Cabanas steht für:

 Las Cabanas (Boal), Ort in Boal, Spanien 

Gemeinden in Frankreich (okzitanischer Name):

 Lascabanes, Département Lot
 Les Cabannes (Ariège), Département Ariège
 Les Cabannes (Tarn), Département Tarn

Las Cabañas ist der Name folgender Orte:

 Las Cabañas (Burgos), Ort in Valle de Valdebezana, Spanien